Зубринка — річка в Україні
 Зубринка — село, Житомирська область, Хорошівський район